Lefèvre-Pontalis är ett franskt efternamn, som burits av bland andra:

 Amédée Lefèvre-Pontalis (1833–1901), fransk politiker
 Antonin Lefèvre-Pontalis (1830–1903), fransk politiker
 Eugène Lefèvre-Pontalis (1862–1923), fransk arkeolog
 Germain Lefèvre-Pontalis (1860–1930), fransk historiker
 Hubert Lefèvre-Pontalis (1909–1977), fransk politiker
 Jean-Bertrand Lefèvre-Pontalis (1924–2013), fransk författare
 Pierre Lefèvre-Pontalis (1864–1938), fransk diplomat